Sobczak bzw. Sobtschak ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Alexandrowitsch Sobtschak (1937–2000), russischer Politiker
 Franciszek Sobczak (1939–2009), polnischer Fechter
 Józef Gąsienica Sobczak (* 1934), polnischer Skilangläufer und Biathlet
 Ryszard Sobczak (* 1967), polnischer Fechter
 Xenija Anatoljewna Sobtschak (* 1981), ehemaliges russisches It-Girl, TV-Moderatorin und Politikerin